Tanorus är ett släkte av nattsländor. Tanorus ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Tanorus